Чакарачи има више значења:

 Чакарачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чакарачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику